McCaw ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McCaw (* 1927), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Craig McCaw (* 1949), US-amerikanischer Manager und Pionier des Mobilfunks
 Justin McCaw (* 1998), österreichisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Patrick McCaw (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richie McCaw (* 1980), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Robert McCaw (1821–1870), US-amerikanischer Politiker
 Sean McCaw (* 1973), österreichischer Basketballspieler
 Susan McCaw (* 1962), US-amerikanische Unternehmerin und Diplomatin

Sonstiges:

 McCaw Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika